Marionettentheater steht für:
 das darstellende Spiel mit der Marionette
 die einzelnen Spielstätten, siehe Liste der stehenden Figurentheater
 die Prosaschrift Über das Marionettentheater (Heinrich von Kleist)